Остия:

 Остия-Антика — порт в Древнем Риме
 Остия (Рим) — современный город, расположенный вблизи Рима на берегу моря, также называется Лидо-ди-Остия, формально район Рима.
 Остия (субурбикарная епархия)
 Остия — боковое отверстие в стенке сердца членистоногих, пропускающее в него гемолимфу. Присутствуют в разном количестве, снабжены клапанами.